Фотина:

 Фотина —- женское имя греческого происхождения.
 Фотина Самаряныня — женщина, у которой Иисус Христос попросил воды напиться.